Parmenides kan syfta på:

Parmenides från Elea (520/515–460/455 f.Kr.), en grekisk filosof
Parmenides (dialog) – en dialog av Platon